Imtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Imtjärnen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun, 
Imtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn